Eskoriatza är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Gipuzkoa och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Eskoriatza ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Eskoriatza är huvudsakligen kuperad. Eskoriatza ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Eskoriatza. Runt Eskoriatza är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Arrasate / Mondragón,  km nordost om Eskoriatza. Omgivningarna runt Eskoriatza är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 
Orter i Baskien